Blue Sky Mining è il nono album in studio del gruppo musicale Midnight Oil, pubblicato nel 1990.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Album del 1990